Фатых Зарипович Шарипов (20 января 1921 — 29 июня 1995) — участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в крестьянской семье. По национальности татарин. Окончив Бугульминское педагогическое училище, несколько лет работал учителем математики в сельской школе, однако в 1940 году поступил в Казанское танковое училище, которое успешно окончил в мае 1942 года. В том же году вступил в КПСС.

В мае 1942 года офицером попал на фронт. Прошёл боевое крещение 25 июля 1942 года в качестве командира танковой роты 183-й танковой бригады 10-го танкового корпуса 40-й армии Воронежского фронта. Участвовал в Курской битве.

В ночь на 23 сентября 1943 года вместе с вверенной ему моторизированной ротой переправился через Днепр в районе села Балык Кагарлыкского района Киевской области и с боем заняли плацдарм. Ожидая подхода основных сил, в течение трех суток рота под командованием Фатыха Шарипова мужественно отражала контратаки немецких войск, неся значительные потери в технике и личном составе. В ходе боя рота овладела важной высотой и удержала её до прихода основных сил.

Представлен к награждению званием Героя Советского Союза за умелые действия при переправе через Днепр, захват плацдарма, за мужество, смелость и героизм.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2360)

По окончании войны, в 1946 году окончил Ленинградскую высшую школу бронетанковых и механизированных войск, после чего вернулся к преподавательской деятельности и стал преподавать военное дело в высших военных учебных заведениях. В 1951 году вышел в отставку в звании подполковник.

В дальнейшем жил в городе Ленинграде, где долгое время работал в Ленинградском мореходном училище (ЛМУ ММФ) на различных должностях. Умер в июне 1995 года в Санкт-Петербурге, похоронен на Южном кладбище.

Награды 
Награждён орденами Ленина (10 января 1944), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), двумя орденами Красной Звезды (16 июля 1943, 30 августа 1943), медалями.

Память 

 В посёлке Бавлы Республики Татарстан на площади Победы в 1985 году возведён мемориальный комплекс в честь павших солдат с вечным огнём и бюстами Героев Советского Союза — уроженцев Бавлинского и Ютазинского районов — Г. П. Евсеева, И. Д. Зиновьева, М. П. Панарина, Ф. З. Шарипова.
 В мемориальном комплексе, расположенном в Парке Победы города Казани, установлены мраморные таблички с фамилиями, именами и отчествами Героев Советского Союза — уроженцев ТАССР, получивших данную награду за доблесть и мужество во время Великой Отечественной войны. Среди них, возле Вечного огня установлена мраморная табличка с именем Шарипова Фатыха Зариповича.
 Мемориальная доска в память о Шарипове установлена Российским военно-историческим обществом на здании Байряка-Тамакской начальной школы Ютазинского района, где он учился.
 Именем Шарипова Ф. З. были названы пионерские дружины в городах Альметьевске и Старобельске (Украина).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Персоналии Республики Татарстан (оф.портал Республики Татарстан).
 Портал муниципальных образований Республики Татарстан: Бавлинский район — Герои Советского Союза.
 Герои Советского Союза 10-го танкового корпуса.
 Наша гордость — Герои СССР.
 Мемориал Великой Отечественной войны. Герои Советского Союза из ТАССР.
 Бавлинская централизованная библиотечная система, Шарипов Ф. З.

Выпускники Казанского высшего танкового командного училища
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Танкисты Великой Отечественной войны
Похороненные на Южном кладбище (Санкт-Петербург)